Siachoque kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Siachoque (ort), Boyacá, 
 Siachoque (kommun), Boyacá,